Kmoch ist der Familienname folgender Personen:

 František Kmoch (1848–1912), tschechischer Komponist und Dirigent
 Hans Kmoch (1894–1973), österreichisch-US-amerikanischer Schachmeister und Schachjournalist
 Hans Georg Kmoch (1920–1967), deutscher Agrarwissenschaftler
 Jan Kmoch (* 1951), tschechischer Fußballtrainer
 Ladislaus Kmoch (1897–1971), österreichischer Karikaturist
 Manfred Kmoch (1925–1979), österreichischer Heimatforscher